Capricornus ist

 die lateinische Bezeichnung des Sternbildes Steinbock (Sternbild)
 die lateinische Bezeichnung des  Tierkreiszeichens Steinbock (Tierkreiszeichen)
 der Name des böhmischen Komponisten Samuel Capricornus (1628–1665)

Siehe auch
 Capricorn